Pohjanpalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Joel Pohjanpalo (né en 1994), joueur finlandais de football
 (1861-1933), industriel et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois